Какулия () — грузинская (мегрельская) фамилия. Известные носители:

 Какулия, Давид Нодарович (род. 1991) — грузинский футболист.
 Какулия, Нодар — советский футболист.
 Какулия, Роман (род. 1961) — грузинский государственный и политический деятель, депутат парламента Грузии. 
 Какулия, Теймураз Ираклиевич (1947—2006) — советский теннисист и тренер.